Alex Marquez ist der Name von

 Álex Márquez (* 1996), spanischer Motorrad-Rennfahrer
 Alex Márquez (Filmeditor), amerikanischer Filmeditor
 Alejandro Márquez, genannt Alex Márquez (* 1995), spanischer Handballspieler